Михаи́л Якове́нко:
 Яковенко, Михаил Александрович (род. 1938) — советский и украинский архитектор. 
 Яковенко, Михаил Игнатьевич (1959—1994) — первый награждённый отличием Президента Украины — звездой «За мужество».
 Яковенко, Михаил Сергеевич (род. 1980) — российский футболист, игрок в мини-футбол.